Jan David Pasteur (politicus), Nederlands politicus
Jan David Pasteur (wethouder), Nederlands notaris, wethouder en heemraad